Tonico & Tinoco — dupla musical
 Tinoco (voleibolista)
 Tinoco (Argentina)

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos